Crook (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Camp Crook, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Comtat de Crook, diversos indrets
 Tony Crook (1920, Manchester), pilot de curses automobilístiques anglès.